Джахра — кувейтский топоним. Может означать:

 Джахра (Кувейт) — губернаторство.
 Эль-Джахра (город) — город.
  — спортивный клуб.